

Architettura
 Deira Twin Towers di Dubai negli Emirati Arabi Uniti
 Deutsche Bank Twin Towers a Francoforte sul Meno in Germania
 Guangzhou Twin Towers a Canton in Cina
 Twin Towers Correctional Facility, carcere di Los Angeles
 Twin Towers, a Ramat Gan in Israele
 Torri gemelle Petronas a Kuala Lumpur in Malaysia
 Le Torri Gemelle dello Stadio di Wembley a Londra, demolite nel 2003
 Le Torri Gemelle del World Trade Center a New York, distrutte durante gli attentati dell'11 settembre 2001.

Altre Torri Gemelle, non ufficialmente denominate Twin Towers, sono:
 Torres de Santa Cruz a Santa Cruz de Tenerife
 Time Warner Center a New York

Cinema
 Twin Towers – Cortometraggio premiato con l'Oscar al miglior cortometraggio documentario

Sport
 Twin Towers, coppia formata da Hakeem Olajuwon e Ralph Sampson negli Houston Rockets
 Twin Towers, coppia formata da Tim Duncan e David Robinson nei San Antonio Spurs
 Twin Towers, squadra di wrestling formata da Akeem e Big Bossman